Boelcke-Kaserne, benannt nach Oswald Boelcke, ist der Name u. a. folgender militärischer Einrichtungen: 
 Boelcke-Kaserne (Koblenz)
 Boelcke-Kaserne (Kerpen)
 Boelcke-Kaserne (Nordhausen), im Zweiten Weltkrieg Standort des KZ-Außenlager Boelcke-Kaserne